Bert Bouma (scenarioschrijver)
Bert Bouma (voetballer)